Хироки Эндо ( Эндо Хироки) — мангака. Окончил Академию художеств Мусасино. Его детство прошло в Тохоку, а сейчас он живёт в Токио. Хотя изначально он собирался стать музыкантом, пилотом или актёром, но в возрасте 24-ти лет выбрал профессию мангаки. Его первая успешная сериализованная работа — Eden (Эдем), публикуемая в Afternoon c 1997-го года. Кроме этого издан сборник его синглов.

Список работ 
 «Eden: It’s an Endless World!» — Научно-фантастическая, футуристическая, психологическая манга, выпускающаяся с 1998-го года.
  — сборник синглов автора, изданный в двумя отдельными томами, в которые вошли произведения:
 «The Crows, the Girl and the Yakuza»
 «Because You’re Definitely a Cute Girl»
 «For Those of Us Who Don’t Believe in God»
 «Hang»
 «High School Girl 2000»
 «Platform»
 «Boys Don’t Cry»''

Ссылки 
 Hiroki ENDO в каталоге персоналий сайта Baka-Updates.

Мангаки